Simó György (1967–) újságíró, médiamenedzser
 Simó György (1933–) műfordító